

Musica 
 The Traveller – album di Allan Taylor del 1978
 The Traveller – album di Tineke Postma del 2010

Pagine correlate 
 The Traveler
 Traveller